Базилика Святой Цецилии на Трастевере или Санта-Чечилия-ин-Трастевере — средневековая титулярная базилика в Риме в честь святой Цецилии (), христианской мученицы и покровительницы музыки. Церковь расположена в районе Трастевере (по правому берегу Тибра). Первая церковь на этом месте возникла в V веке, по легенде, на месте дома дочери римского патриция — Цецилии и её мужа Валериана, которые при Александре Севере погибли мученической смертью.

Новое здание было воздвигнуто в IX веке по образцу церквей Санта-Сабина, Сан-Лоренцо-ин-Лучина, а в XVI веке перестроено в стиле барокко. Последующие реставрации проходили в 1725, 1823, 1955 и 1980 годах.

Перед алтарем в нише из чёрного мрамора находится мраморная скульптура «Мученичество святой Чечилии» работы Стефано Мадерно (1599—1600). Мощи святой были перенесены из катакомб святого Каллиста в церковь в 1599 году. Скульптор присутствовал при этом событии.

В церкви сохранились фрагменты фрески «Страшный Суд» Пьетро Каваллини (1293 г.). Потолок украшает фреска «Коронование святой Цецилии» (1725).

Титулярная церковь 
Церковь Святой Чечилии в Трастевере является титулярной церковью, кардиналом-священником с титулом церкви Святой Чечилии в Трастевере с 22 февраля 2014 года является итальянский кардинал Гуалтьеро Бассетти.

Литература 
 Heinz-Joachim Fischer, «Rom. Zweieinhalb Jahrtausende Geschichte, Kunst und Kultur der Ewigen Stadt», DuMont Buchverlag, Köln 2001, ISBN 3-7701-5607-2, S. 341—344

Ч
Ч
Р